MSD steht für:
 Maize Streak Disease, eine virale Pflanzenkrankheit, siehe Maize Streak Virus
 Massenselektiver Detektor, ein Bauteil eines Massenspektrometers
 Mean Shortest Distance, gibt an, wie stark ein GPG-Schlüssel im Web of Trust vernetzt ist
 Master Scuba Diver, eine Ausbildung und Brevetierung für Gerätetaucher von PADI
 Mittlere quadratische Verschiebung (Mean Squared Displacement, MSD)
 Memory Stick Duo, eine digitale Speicherkarte
 MSD Sharp & Dohme, Merck Sharp and Dohme, US-amerikanisches Pharmaunternehmen, firmiert in Nordamerika als Merck & Co., Inc.
 Mobile Security Division, eine taktische Spezialeinheit des Sicherheitsdienstes des US-amerikanischen Außenministeriums
 Moscow Summer Time, eine bis 2011 gebräuchlichen Zeitzone der Sommerzeit, siehe UTC+4
 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst
 Most Significant Digit, ein Begriff aus der Messtechnik, Ziffer mit dem höchsten Stellenwert
 Motorisierte Schützendivision, Großverband der Landstreitkräfte der NVA bis 1990
 Movimento Social Democrata, ein osttimoresisches Parteienbündnis
 Mystery swine disease, siehe Seuchenhafter Spätabort der Schweine
 Mount Pleasant Airport (IATA-Code), Flughafen von Mount Pleasant (Utah), Sanpete County, Utah
 Marinesonderdienst, deutsche Organisation zur Bereitstellung, Ausrüstung und Beladung von Frachtschiffen im Zweiten Weltkrieg

msd steht für:
 Maya-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in Mayagemeinden in Yucatan und im Hochland von Guatemala 

Abkürzung